Stena kan syfta på:

 Stena – avrättningsmetod, se stening
 Stena – företagskoncern, se Stenasfären
 Stena – smeknamn på finländsk utförsskidåkare under 1930-talet, se Gunnar Stenfors